Osoby o tym nazwisku:
 Alexander Nübel – niemiecki piłkarz

Inne:
 Nübel – miejscowość i gmina w Niemczech